Il doppio del torneo di tennis ABN AMRO World Tennis Tournament 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Heinz Günthardt e Bernard Mitton 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Wojciech Fibak /  Tom Okker (primo turno)
 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)

 Frew McMillan /  Fred McNair (primo turno)
 Bob Carmichael /  Brian Teacher (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1979